Магнезиальный цемент (магнезиальное вяжущее) — вид неорганического вяжущего вещества на основе оксида магния, затворяемого хлоридом и/или сульфатом магния.

Составляющие 
 Оксид магния. Может быть получен из магнезита MgCO3 или доломита путём прокаливания при определённых температурах, с последующим помолом. В зависимости от вида использованного сырья называется каустический магнезит или каустический доломит.
 Хлорид магния. Наиболее часто применяется в качестве затворителя.
 Сульфат магния. Реже применяется в качестве затворителя, чем хлорид магния. Позволяет достичь большей водостойкости, но при некоторой потере прочности материала.

Достоинства 
Быстрое твердение, высокая достигаемая прочность. Высокая адгезия к древесине.

Недостатки 
Высокая коррозионная активность.

Применение 
Магнезиальный цемент используют для устройства полов, ступеней, производства стекломагниевых листов (СМЛ), элементов декора.

См. также 
 Цемент Сореля
 Альболит

Литература 
 В. Шульце, В. Тишер, В. П. Эттель. Растворы и бетоны на нецементных вяжущих. 1990, 240 с.

Цемент